Goulden ist der Familienname folgender Personen:

 Emmeline Goulden, Geburtsname von Emmeline Pankhurst (1858–1928), britische Frauenrechtlerin
 Eric Goulden (* 1954), englischer Rock-Sänger, bekannt als Wreckless Eric
 Joseph A. Goulden (1844–1915), US-amerikanischer Politiker
 Len Goulden (1912–1995), englischer Fußballspieler und -trainer

Sonstiges:
 Goulden Cove, Bucht von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:

 Golden